Чемпионат СССР 1946 года во второй группе проходил в два этапа:
 на первом этапе 26 клубов, разбитые на две подгруппы, определили двух участников финала (победители каждой подгруппы);
 на втором этапе участники финала разыграли путёвку в первую группу.

Групповой этап

Южная подгруппа

Восточная подгруппа

Финал 

ВВС получили путёвку в первую группу.

Примечания

Ссылки 
 1946 год. Чемпионат 2 группы - Южная подгруппа на kwadra.ru
 Турнир на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1946
1946